

Chimica
Gasolina – miscela di idrocarburi liquidi

Musica
Gasolina  – singolo di Daddy Yankee del 2004, dall'album Barrio fino
Gasolina – singolo dei Bonde do Rolê del 2008
Gasolina – singolo di Anna del 2022

Pagine correlate
Gasoline